Az alábbi családfa a Han-dinasztia (Kr. e. 202 – Kr. u. 220) uralkodóit tartalmazza.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Kapcsolódó szócikkek 
 Kínai uralkodók listája

Kínai császárok
Han-dinasztia
Han-dinasztia